

Patronyme

 baron Jacob François Marulaz (1769-1842), général français de la Révolution et de l’Empire.
 son fils, baron Louis Yves Marulaz (1802-1882), général français.